Radetzkystraße steht für:
 Radetzkystraße (Graz), siehe Stadt Graz – Historisches Zentrum und Schloss Eggenberg
 Radetzkystraße (Hohenems)
 Radetzkystraße (Wien) 

Siehe auch:
 Radetzkyplatz
 Radetzkybrücke
 Radetzkybrücke (Graz)
 Josef Wenzel Radetzky von Radetz #Rezeption – zu weiteren Nachbenennungen nach dem österreichischen Feldmarschall (Straßen u. a.)